Cockayne ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Cockayne-Cust (1861–1917), britischer Dichter, Journalist und Politiker
 Leonard Cockayne (1855–1934), englischer Botaniker
 William Cockayne (auch: Cokayne; 1561–1626), britischer Händler und Politiker

Siehe auch:
 Cockayne-Syndrom (auch: Weber-Cockayne-Syndrom oder Neill-Dingwall-Syndrom) 
 Land of Cockaygne
 Cockaigne (In London Town)